«Helder» - o «Hélder» - puede referirse a:

En Países Bajos 
 Den Helder, comuna más septentrional del territorio continental de la provincia de Holanda Septentrional
 Captura de la flota holandesa en Den Helder
 Den Helder Kings, equipo de baloncesto holandés que compite en la FEB Eredivisie

Nombre 
 Hélder, nombre:

Personajes 
 Hélder (Rodrigues Barbosa (Jorge Leal), "Hélder Barbosa" (1987-), futbolista (extremo) portugués.
 Hélder (Marino Rodrigues) Cristóvão, "Hélder" (1971-), futbolista (defensa) angoleño.
 Hélder (Pessoa) Câmara (1909-1999), obispo brasileño, arzobispo.
 Hélder (Manuel Marques) Postiga, "Hélder Postig" (1982-), futbolista (delantero) portugués.
 Hélder Rodrigues (1979-), piloto de rallies portugués.
 Hélder Miguel do Rosario (1980-), futbolista (defensa) portugués.

Apellido 
 Helder, apellido:

Personajes 
 Glenn Helder (1968-), futbolista neerlandés.
 Herberto Hélder (de Oliveira) (1930-), escritor portugués.